Husøy ist der Familienname folgender Personen:
 Inger Lise Husøy (* 1967), norwegische Gewerkschafterin bzw. Politikerin
 John Andreas Husøy (* 1983), norwegischer Fußballspieler
 Kari Husøy (* 1952), norwegischer Politiker

Husøy bezeichnet zudem:
 Husøy (Senja), Insel/Dorf in der norwegischen Gemeinde Senja
 Husøy (Solund), auch Ytre Sula, Insel in der norwegischen Gemeinde Solund
 Husøy (Træna), Verwaltungszentrum der norwegischen Gemeinde Træna (auch Husøya genannt)
 Husøy (Tønsberg), Insel in der norwegischen Gemeinde Tønsberg
 eine norwegische Fähre, siehe MM64FD